Bölsche ist der Familienname folgender Personen:

 Egon Bölsche (1907–1970), deutscher Kapellmeister und Professor für Musik
 Franz Bölsche (1869–1935), deutscher Musiker und Komponist
 Jakob Bölsche († 1684), deutscher Komponist und Organist 
 Jochen Bölsche (* 1945), deutscher Journalist und Autor
 Karl Bölsche (1813–1891), deutscher Schriftsteller
 Lieselotte Bölsche-Teepe (1924–1989), deutsche Malerin und Grafikerin

Siehe auch:

 (17821) Bölsche, ein Asteroid des Hauptgürtels, benannt nach Wilhelm Bölsche